Csicsó (szk. Číčov), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Csicsó, török korban elpusztult település Nagyigmánd mellett
Balatoncsicsó, Veszprém megye, Balatonfüredi kistérség
Csíkcsicsó (rom. Ciceu), Románia, Hargita megye
Csicsóújfalu (rom. Ciceu-Corabia vagy Corabia), Románia, Beszterce-Naszód megye